Plaatsen in de Verenigde Staten
 Irving (Texas)
 Irving (Illinois)

 Personen met de voornaam Irving
 Irving Baxter (1876-1957), Amerikaans atleet
 Irving Berlin (1888-1989), Amerikaans componist
 Irving Fein (1911-2012), Amerikaans filmproducent
 Irving Fisher (1867-1947), Amerikaans econoom
 Irving Jaffee (1906-1981), Amerikaans schaatser
 Irving Kaplansky (1917-2006), Canadees-Amerikaans wiskundige
 Irving Kriesberg (1919-2009), Amerikaans kunstschilder
 Irving Langmuir (1881-1957), Amerikaans scheikundige
 Irving Penn (1917-2009), Amerikaans fotograaf
 Irving van Nes (1949), Nederlands ijshockeyer
 Irving Rapper (1898-1999), Amerikaans regisseur
 Irving Saladino (1983), Panamees verspringer
 Irving Thalberg (1899-1936), Amerikaans filmproducent
 Irving Wallace (1916-1990), Amerikaans schrijver

 Personen met de achternaam Irving
 Amy Irving (1953), Amerikaans actrice
 David Irving (1938), brits historicus
 Edward Irving (1792-1834), Schots theoloog
 John Irving (1942), Amerikaans schrijver
 Kyrie Irving (1992), Amerikaans basketballer
 Paul Irving (1957), Amerikaans wetshandhaver